Le  (COM E2CIA) est un commandement spécialisé du niveau divisionnaire de l'Armée de terre française.

Présentation 
Ce commandement est créé le  par la fusion du commandement des centres de préparation des forces (CCPF) et de l'école du combat interarmes (ECIA). Une cérémonie célébrant sa création se déroule le  au quartier Gallien à Mourmelon-le-Grand.

Le COM E2CIA est l'héritier des traditions de la  division légère blindée école. Son état-major est implanté à Mourmelon-le-Grand et il dispose d'un détachement à Mailly-le-Camp.

Composition

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Organisation de l'Armée de terre française

Liens externes 
 Commandement de l'entrainement et des écoles du combat interarmes sur le site du Ministère des Armées.

Unité de commandement française
Unité ou formation militaire créée en 2018